Il doppio maschile del Brisbane International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

I detentori del titolo sono Maks Mirny e Daniel Nestor ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Marcelo Melo e Tommy Robredo hanno sconfitto in finale  Eric Butorac e Paul Hanley per 4-6, 6-1, [10-5].

Teste di serie 

  Eric Butorac /  Paul Hanley (finale)
  Colin Fleming /  Jamie Murray (quarti di finale)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (primo turno)
  Michail Elgin /  Denis Istomin (primo turno)

Wildcard 

  Chris Guccione /  Lleyton Hewitt (primo turno)

  Matthew Ebden /  Marinko Matosevic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2013
ATP World Tour 2013